Катери́на Ле́сів (нар. 1993, м. Хмельницький) — українська художниця, дизайнерка, фотографка, мисткиня.

Біографія 
Народилася 1993 року в місті Хмельницькому.

Навчалась на кафедрі графіки в Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури з 2011 по 2017 рік. Закінчила НАОМА зі ступенем магістра. У 2017 році пройшла авторський курс Павла Макова в IZONE.

Працює переважно в Києві та Хмельницькому, бере участь у всеукраїнських та міжнародних виставках і резиденціях. Займається графікою, інсталяцією, однак у своїй практиці все більше фокусується на аналоговій фотографії і створенні артбуків. Прагнучи розширити утилітарне сприйняття книги та її функції, художниця цікавиться артбуком як об'єктом у просторі. У своїй творчості торкається тем тілесності, материнства, емоційного та чуттєвого досвіду.«Моя практика в мистецтві є для мене свого роду "закриттям" історій всередині мене» (Катерина Лесів).У 2017 році Катерина Лесів із книгою «Колискова 1» стала переможницею Українського конкурсу макетів фотокниг Dummy Award 2017. «Колискова 1» — це артбук із серії про стан перед сном, коли свідомість звільняється від зайвого, розчиняється. Видання побудоване таким чином, що фото в цілому вигляді можна побачити на окремих аркушах, тоді як зібрані у книзі вони розділяються навпіл і сворюють нові композиції. Книга має сліпе тиснення, зроблене вручну. Тираж 100 примірників. Артбук «Колискова 1» входить до топ-100 фотокниг світу «How We See: Photobooks by Women» за версією 10×10 Photobooks.

У 2018 році здизайнувала фотокнигу «Тетяна Лебедєва. Фото». Видання презентує авторські аналогові фотографії 1970–1990-х років; складається з блоку фотографій, вкладок із текстом (українською й англійською мовами) та обкладинки з клапаном.

З 23 травня по 11 червня 2018 року у «Я Галереї» пройшла перша персональна виставка Катерини Лесів — «Колискова».

У 2019 році Катерина Лесів була номінована в рамках премії «Укрсучфото» (Українська сучасна фотографія) у номінації «Відкриття року».

Нагороди 

 2015 — перше місце у Всеукраїнському конкурсі малюнків у Києві.
 2017 — лауреатка премії імені Анатолія Криволапа в номінації «Графіка».
 2017 — переможниця конкурсу Dummy Award 2017.
 2018 — третє місце в конкурсі «Кращий книжковий дизайн в Україні».
 2018 — шорт-лист Ukrainian Young Book Design Award.
 2018 — шорт-лист премії «Укрсучфото» в номінації «Відкриття року».

Виставки 

 2016 — участь у виставці RYSOWAC NATURALNIE в м. Торунь (Польща).
 2016 — презентація на Книжковому Арсеналі в м. Києві (Україна) проекту «СЕМЕНКО100».
 2017 — участь у Фестивалі молодих українських художників із проектом «Інсталяція» в Мистецькому Арсеналі у м. Києві (Україна).
 2017 — участь в мистецькій резиденції «Межі та межі» в м. Хмельницький (Україна).
 2017 — участь у виставці SILVESTROV 80 в Плівці у м. Києві (Україна).
 2018 — персональна виставка «Колискова» в «Я Галереї» в м. Києві (Україна).
 2018 — дослідження проекту «Чого ти хочеш?» із Катею Лібкінд у Port creative hub в м. Києві (Україна).
 2019 — участь у Бієнале українського мистецтва з проектом «В саду Тараса» в ЄрміловЦентрі у м. Харкові (Україна).
 2019 — участь у виставці «(Re) Contexts. Stories» з проектом «I love you».

Примітки

Посилання 

 Katya Lesiv
 Лесів Катерина — Бібліотека українського мистецтва
 Secondary Archive — Katya Lesiv / Катя Лесів